Ле-Боск () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Ле-Боск () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро